Westlander kan betrekking hebben op:

 een inwoner van de Belgische streek Westland
 een inwoner van de Nederlandse streek Westland
 een inwoner van de gemeente Westland
 een (zeil)schip